== Z ==

 

Cursuri de apă, România
Z